Макс Рёсслер (род. ) — швейцарский инвестор и меценат.

Биография 
Рёсслер учился в Кантонской школе в Бургграбене в Санкт-Галлене, где получил аттестат зрелости. Затем он изучал математику в Высшей технической школе Цюриха, где в 1966 году вместе с Эдуардом Штифелем написал диссертацию по железнодорожным вычислениям в области небесной механики. Затем он пребывал в Гарвардском университете в Кембридже, штат Массачусетс, в исследовательском проекте НАСА по расчету космических путешествий. Впоследствии он был лектором по прикладной математике и исследованиям операций в Высшей технической школе Цюриха.

В 1978 году Рёсслер занялся финансами. Он отвечал за аналитический отдел инвестиций с фиксированной процентной ставкой и управление инвестиционными фондами в размере 12 миллиардов швейцарских франков в Schweizerische Kreditanstalt. Позже он отвечал за финансовые вложения Швейцарского института страхования от несчастных случаев (SUVA). Он успешно использовал свои знания в финансовом секторе для собственных инвестиций, значительная часть его активов включает в себя инвестиции в несколько швейцарских компаний. Он является основным акционером Parmino Holding AG, в который входит строительная компания . Благодаря своему влиянию на управленческую команду Implenia, Рёсслер стал хорошо известен общественности.

Кроме того, Рёсслер владеет крупной долей в станкостроительном бизнесе Starrag Group и является членом совета директоров других компаний, таких как RSB Securities AG, Global Care и SunVesta Holding. Он также является советником швейцарских частных банков. Рёсслер является членом Попечительского совета Фонда Рютли, который связан с частным банком. 

.

Премия Рёсслера 
Его личное состояние позволяет ему делать большие пожертвования. В 2009 году Рёсслер профинансировал ежегодную премию Рёсслера в поддержку выдающихся молодых профессоров Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Призовой фонд составляет 200 000 швейцарских франков. Ещё одно крупное пожертвование, вместе с Фондом Вальтера Хефнера, позволило основать новый Институт теоретических исследований в Швейцарской высшей технической школе Цюриха в 2013 году.

Награды 
 2013: Honorary Council of the ETH Zurich.

Примечания